Szereplő
 Nils Holgersson, Selma Lagerlöf regényének főhőse.

Könyv
 Nils Holgersson csodálatos utazása, Selma Lagerlöf regénye.

Film
 Nils Holgersson csodálatos utazása (2011), német–svéd film, Dirk Regel filmje

Televíziós sorozatok
 Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal (1980–1981), svéd–csehszlovák–japán rajzfilmsorozat, Toriumi Hiszajuki és Osii Mamoru rajzfilmsorozata
 Nils Holgersson csodálatos utazása (2017), francia 3D-s számítógépes animációs sorozat, Xavier De Broucker és Pierre-Alain Chartier 3D-s számítógépes animációs sorozata